De Grand Prix-wegrace van San Marino 2014 was de dertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2014. De race werd verreden op 14 september 2014 op het Misano World Circuit Marco Simoncelli nabij Misano Adriatico, Italië.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
Florian Marino, Lorenzo Baldassarri en Federico Fuligni moesten allen één positie inleveren vanwege het buiten de baan rijden en daarbij voordeel behalen.

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2014
San Marino